Klášter svatého Pavla (německy Pauluskloster, St. Pauls Kloster ) je název klášterů zasvěcených svatému apoštolu Pavlovi.

Seznam klášterů 
Francie

 Saint-Paul Abbey v Besançonu, benediktinský klášter
 Opatství Saint-Paul de Cormery
 Klášter svatého Pavla ve Verdunu
 Opatství Saint-Paul-de-Mausole, Saint-Rémy-de-Provence

Maďarsko

 Klášter svatého Pavla Ábrahámhegy (zřícenina) ve Tapolcském okrese

Německo

 Klášter sv. Pavla v Brandenburg an der Havel
 Klášter sv. Pavla u Brém (bývalý benediktinský klášter, zrušen)
 Františkánský klášter sv. Pavla v Eisenachu
 Paulskloster na Dombergu v Erfurtu (zrušen)
 Klášter sv. Pavla ve Freisingu (Bavorsko), rozpuštěný v roce 1802
 Klášter sv. Pavla v Halberstadtu
 Klášter sv. Pavla v Mindenu
 Klášter sv. Pavla / Graukloster (Schleswig), františkánský, zrušen 1528/29

Nizozemsko

 Klášter sv. Pavla v Antverpách (bývalý dominikánský klášter)
 Sint Paulusabdij v Utrechtu

Rakousko

 Opatství sv. Pavla v Lavantském údoí v obci Sankt Paul v Korutanech (benediktinský klášter)

Řecko

 Klášter Agiou Pavlou, Athos

Spojené království

 Monkwearmouth-Jarrow Monastery, Northumbrie

Související články 

 Paulini - Řád svatého Pavla Prvního Poustevníka
 Paulánské kláštery
 Seznam paulánských klášterů
 Kostel svatého Pavla